Скоков — фамилия. Известные носители:

 Скоков, Александр Иванович (1925—1942) — Герой Советского Союза.
 Скоков, Борис Николаевич  (1919—2012) — советский и российский спортсмен и тренер.
 Скоков, Виктор Васильевич (1932—2013) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Скоков, Владимир Борисович (род. 1972) — советский и российский футболист, тренер.
 
 Скоков, Михаил Владимирович (род. 1941) — советский футболист.
 Скоков, Пётр Алексеевич (1758—1817) — русский композитор, капельмейстер Императорских театров Российской империи. 
 Скоков, Юрий Владимирович (1938—2013) — российский государственный и политический деятель.

Скокова 
 Скокова, Юлия Игоревна (род. 1982) — российская конькобежка.